Alexis Bailleux de Marisy (né Victor Alexandre Bailleux, il est autorisé de changer officiellement son nom de famille Bailleux en Bailleux de Marisy en 1859) (1815-1892), haut fonctionnaire et économiste français ; 
 Antoine Bailleux (actif de 1761 à 1800 ou 1801), violoniste et éditeur de musique parisien ;
 Odile Bailleux (née en 1939), organiste et claveciniste française.

 La Brasserie Au Baron, propriété de la famille Bailleux (située à Gussignies dans le département du Nord) est encore appelée Brasserie Bailleux. 

 Bailleux, localité de la République démocratique du Congo (RDC), située dans la province du Bas-Congo.

Références

Voir aussi